Pont-Saint-Martin – miejscowość we Francji
 Pont-Saint-Martin – miejscowość we Włoszech